

Староґруд — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Староґруд — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства